

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Kowalki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rypin 
 Kowalki - część wsi Beszyn w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Kowalki - część wsi Niedamowo w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Kościerzyna
 Kowalki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap 
 Kowalki – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Tychowo

Miejscowości na Litwie 
 Kowalki − wieś w okręgu wileńskim i gminie rejonowej Soleczniki
 Kowalki − wieś w okręgu szawelskim
 Kowalki − wieś w okręgu olickim
 Kowalki − wieś w okręgu uciańskim
 Kowalki − wieś w okręgu tauroskim i gminie rejonowej Jurbork
 Kowalki − wieś w okręgu tauroskim i gminie rejonowej Szyłele
 Kowalki − wieś w okręgu wileńskim i gminie rejonowej Wiłkomierz

Miejscowości na Białorusi 
 Kowalki – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Uźmiony.
 Kowalki – wieś Rosji, w osiedlu wiejskim Łoinskoje rejonu smoleńskiego w obwodzie smoleńskim

Zobacz też 
 Kowal, Kowala, Kowalczyki, Kowale, Kowalewko, Kowalewo, Kowalowa, Kowalów, Kowalówka, Kowalszczyzna